Самарга:

 Самарга — река в Приморском крае
 Самарга — село в Приморском крае